Az 58. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1974. május 26-án rendeztek meg.

Források
http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1974ind.htm

Indinapolis
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek